Peelle ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Peelle (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Stanton J. Peelle (1843–1928), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Peele
 Peale
 Peel